Мари́на Льво́вна Степно́ва (урождённая Ро́внер; род. 2 сентября 1971, Ефремов, Тульская область) — русская писательница, поэтесса, редактор, переводчик, сценарист.

Биография 
Родилась в городе Ефремове Тульской области в семье военнослужащего и врача. В 1981 году семья поселилась в Кишинёве, где в 1988 году Марина окончила среднюю школу № 56. Первые три курса училась на филологическом факультете Кишинёвского университета, затем перевелась на факультет перевода Литературного института имени Горького в Москве (выпуск 1994 года). В аспирантуре Института мировой литературы им. М. Горького изучала творчество А. Сумарокова, литературоведческая статья «Масонские мотивы в переложениях псалмов А. П. Сумарокова» была опубликована в книге «Масонство и русская литература XVIII — начала XIX в.» (2000).

Работала главным редактором в специализированном журнале по безопасности «Телохранитель». С 1997 по 2014 год — шеф-редактор журнала «XXL».

Владеет румынским и английским языками. Проживает в Москве.

Семья 
 Брат — Вячеслав Львович Ровнер (род. 1964), главный редактор «XXL».
 Первым браком была замужем за писателем Арсением Конецким (1968—2016, тогда также студентом Литинститута), некоторое время публиковалась под фамилией М. Конецкая.

Произведения 
Публиковаться начала как поэт ещё в Кишинёве, затем во время учёбы в Литературном институте — в «Литературных новостях», «Книжном обозрении», журнале «Октябрь» (как под собственным именем Марина Ровнер, так и под псевдонимом Конецкая). Прозу начала публиковать в 2000 году.

Рассказы публиковались в литературных журналах «Наша улица», «Новый мир», «Звезда», а также в журналах «Сноб» и «Esquire». В 2005 году вышел первый роман М. Степновой — «Хирург», в 2011 году — второй роман «Женщины Лазаря». Третий роман «Безбожный переулок» вышел в 2014 году. Роман «Женщины Лазаря» переведён на 26 языков.

Перевела с румынского языка пьесу Михаила Себастьяна «Безымянная звезда» (1942). В переводе Марины Степновой пьеса неоднократно ставилась в театрах России и Украины.

В июле 2020 года британская газета The Guardian включила роман Степновой «Женщины Лазаря» в свой список «десяти лучших романов, действие которых происходит в России».

Публикации 
 Ровнер М. Л. Масонские мотивы в переложениях псалмов А. П. Сумарокова. В «Масонство и русская литература XVIII — начала XIX вв.», С. 119—129, М., 2000.
 «Романс» (рассказ), «Наша улица», 1/2000
 «Чёрная кошка», «Татина Татитеевна» (рассказы), «Новый мир», 7/2003
 «Бедная Антуанетточка» (рассказ), «Звезда», 8/2004
 «Хирург» (роман), 2005
 «Женщины Лазаря» (роман), 2011
 «Где-то под Гроссето» (рассказ), «Сноб», декабрь 2011 — январь 2012
 «Старая сука» (рассказ), альманах «Толстый», 1/2012
 «Милая моя Туся», (рассказ), «Сноб», июль-август 2012
 «Рассказы» (электронный сборник, включает в себя рассказы «Бедная Антуанетточка», «Романс», «Зона», «Черная кошка», «Старая сука», «Татина Татитеевна»), 2012
 «Письма Диккенсу» (рассказ), «Сноб», декабрь 2012 — январь 2013
 «Безбожный переулок» (роман), 2014
«Сад» (роман), 2020 — Редакция Елены Шубиной, 416 с.

Премии 
 Роман «Хирург» вошёл в длинный список премии «Национальный бестселлер» в 2005 году
 Роман «Женщины Лазаря» получил третью премию «Большая книга».
 Роман «Женщины Лазаря» входил в шорт-листы премий «Русский Букер», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна» в 2012 году.
Роман «Сад» вошёл в короткий список 16-го сезона Национальной литературной премии «Большая книга» в 2021 году и получил Приз читательских симпатий, учреждённый премией.
Роман «Сад» стал победителем в номинации «Выбор читателей» премии «Ясная Поляна» в 2021 году.

Избранная критика

Примечания

Ссылки 

 
 Стихи в журнале поэзии «Арион» (Марина Ровнер)
 Интервью «Российской газете»
 Интервью изданию «Томский обзор»
 Текст интервью газете «Вести» (Тель-Авив)
 Интервью газете «Литературная Россия»
 Интервью телеканалу ТВЦ
 Интервью «НГ — Ex Libris»
 Интервью сайту OFF | THE | RECORD

Русские писатели XXI века
Персоналии:Кишинёв
Персоналии:Государственный университет Молдовы
Поэты России
Русские поэты
Поэты Молдавии
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Авторы текстов Тотального диктанта